Dalmát Királyság (1069–1433), első (középkori) királyság a Horvát, illetve a Magyar Királysággal perszonálunióban, olykor a székhelyét, Zárát a Velencei Köztársaság elfoglalta közben. 1433-tól 1797-ig velencei uralom alá került, majd az Illír Királyság része.
Dalmát Királyság (1815–1918), második (újkori) királyság, a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák Császárság része.